Marthinsen ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Marthinsen (* 1956), norwegischer Eishockeyspieler
 Karl Marthinsen (1896–1945), norwegischer Polizeichef während des Zweiten Weltkriegs
 Mariann Vestbøstad Marthinsen (* 1984), norwegische paralympische Sportlerin
 Marianne Marthinsen (* 1980), norwegische Politikerin
 Tommy Marthinsen (* 1976), norwegischer Eishockeyspieler